A 45.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 7 de maio a 12 de maio de 1991 com um percurso de 786,1 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Chiasso, e final em Genebra.

O vencedor foi o helvético Tony Rominger, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,4 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1991
1991 na Suíça
1991 no ciclismo